DMI steht für:
 Danmarks Meteorologiske Institut, ein dänischer Wetterdienst
 einen BIOS-Standard, siehe Desktop Management Interface.
 Demethylase-Inhibitor, eine Gruppe von Enzymen, welche die Ergosterolbiosynthese von Pilzen hemmen (SBI-Fungizide).
 Deutsches Maritimes Institut
 Deutsches Mikrofilm Institut
 Deutsches Mikrofinanz-Institut
 Deutsches Mode-Institut
 Directional Movement Index (Charttechnik), siehe Average Directional Movement Index
 Driver Machine Interface, eine Schnittstelle zwischen Triebfahrzeugführer und Triebfahrzeug im europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS
 Dimethylisosorbid, eine chemische Verbindung, siehe Isosorbid #Isosorbidether
 eine Schnittstelle, siehe Direct Media Interface.
 Directorate of Military Intelligence, militärischer Nachrichtendienst im britischen Verteidigungsministerium
 Dominica (UNDP-Code)
 Powiat Milicki in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung